Magos Gyula (1932–1995) festőművész
 Magos Gyula (1955–2021) labdarúgó, csatár (Volán, Dorog)